Glasträger kann stehen für:

 Glasträger (Schwarzwaldglas), ist die Bezeichnung für einen Händler, der Glaswaren auf Rückentragen in entfernte Gebiete trägt
 Glasträger (Hornberg), Wohnplatz im Stadtteil Niederwasser von Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Objektträger